Das Schloss bezeichnet:

 Das Schloss, Roman von Franz Kafka (1922)
 Das Schloss (Oper), Opernadaption des Romans von Aribert Reimann (1992)
 Das Schloß (1968), Filmadaption des Romans von Rudolf Noelte
 Das Schloß (1997), Filmadaption des Romans von Michael Haneke
 Das Schloss (Berlin), Einkaufszentrum in Berlin-Steglitz

Siehe auch:
 Schloss
 The Castle